Суський повіт — один з 19 земських повітів Малопольського воєводства Польщі.
 Суський заказник — в Костопільському районі Рівненської області.
 Суський-Млинек — село в Польщі, в гміні Білобжеґі Білобжезького повіту Мазовецького воєводства.

 Суський Віктор Іванович — український архітектор.
Прізвища